Als Ostderby werden Aufeinandertreffen zwischen Sportvereinen aus Ostdeutschland in bundesweiten Wettbewerben bezeichnet.

Fußball 
Im Fußball traten bislang die folgenden Vereine in bundesweiten Wettbewerben an und trafen dort zum Teil aufeinander:
 1. FC Union Berlin (Berlin)
 1. FC Lokomotive Leipzig, zuvor VfB Leipzig (Sachsen)
 1. FC Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
 1. FFC Turbine Potsdam (Brandenburg)
 BSG Chemie Leipzig, zuvor FC Sachsen Leipzig (Sachsen)
 BSG Stahl Brandenburg, zuvor BSV Brandenburg (Brandenburg)
 Chemnitzer FC (Sachsen)
 Dresdner SC (Sachsen)
 FC Carl Zeiss Jena (Thüringen)
 FC Energie Cottbus (Brandenburg)
 FC Erzgebirge Aue (Sachsen)
 F.C. Hansa Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)
 FC Rot-Weiß Erfurt (Thüringen)
 FF USV Jena (Thüringen)
 FSV Zwickau (Sachsen)
 Hallescher FC (Sachsen-Anhalt)
 RasenBallsport Leipzig (Sachsen)
 SG Dynamo Dresden (Sachsen)
 SV Babelsberg 03 (Brandenburg)

Siehe auch 
 Elb-Clásico: 1. FC Magdeburg vs. Dynamo Dresden
 Leipziger Stadtderby: Lokomotive Leipzig vs. Chemie Leipzig
 Ost-Berlin-Derby: BFC Dynamo vs. Union Berlin
 Sachsen-Anhalt-Derby: Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg
 Thüringen-Derby: Rot-Weiß Erfurt vs. Carl Zeiss Jena
 Westsachsen-Derby: Erzgebirge Aue vs. FSV Zwickau

Handball 
Im Handball traten bislang die folgenden Vereine in bundesweiten Wettbewerben an und trafen zum Teil aufeinander:
 BFV Frankfurt (Brandenburg)
 Dessau-Roßlauer HV (Sachsen-Anhalt)
 EHV Aue, zuvor EHV Wismut Aue (Sachsen)
 HC Empor Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)
 HSG Suhl (Thüringen)
 LHC Cottbus, zuvor SC Cottbus (Brandenburg)
 Mecklenburger Stiere Schwerin, zuvor SV Post Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern)
 SC DHfK Leipzig (Sachsen)
 SC Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
 Stralsunder HV (Mecklenburg-Vorpommern)

Eishockey 
Im Eishockey traten bislang die folgenden Vereine in bundesweiten Wettbewerben an und trafen zum Teil aufeinander:
 Dresdner Eislöwen (Sachsen)
 Eisbären Berlin (Berlin)
 ETC Crimmitschau (Sachsen)
 Lausitzer Füchse (Sachsen)

Basketball 
Im Basketball traten bislang die folgenden Vereine in bundesweiten Wettbewerben an und trafen zum Teil aufeinander:
 Basketball Löwen Erfurt (Thüringen)
 BSW Sixers (Sachsen-Anhalt)
 Dresden Titans (Sachsen)
 Medipolis SC Jena (Thüringen)
 Mitteldeutscher Basketball Club (Sachsen-Anhalt)
 Niners Chemnitz (Sachsen)
 Rostock Seawolves (Mecklenburg-Vorpommern)
 SSV Lokomotive Bernau (Brandenburg)
 TKS 49ers (Brandenburg)

!
Ostdeutschland seit 1990
Fußballderby
Neologismus der 1990er-Jahre